Die Liste der EFAF-Cup-Teilnehmer  bietet eine Übersicht über die Teilnehmer und deren Abschneiden im EFAF-Cup im American Football. Der EFAF-Cup wird seit 2002 ausgetragen. Bis 2009 nahmen 44 Mannschaften aus 16 Ländern am Cup teil. Viermal konnte der Cup von Mannschaften aus Österreich gewonnen werden, zweimal siegte ein deutsches Team, je einmal war ein schwedisches bzw. tschechisches Team erfolgreich.

Rekordsieger sind mit 3 Erfolgen die Graz Giants aus Österreich.

Legende 
 Die Wertigkeit der Platzierung ist in der Legende von oben nach unten angegeben.

Efaf-Cup-Teilnehmer
EFAF Cup